William Clark kan avse:

 William Clark (längdåkare)
 William Clark (präst)
 William Clark (upptäcktsresande)
 William A. Clark
 William P. Clark